Die Saisonbilanzen des FC Chelsea verzeichnen alle wichtigen Turnierplatzierungen des Vereins seit dessen Bestehen im Jahr 1905. Sie dokumentieren die Erfolge des Vereins in jedem großen Wettbewerb, sowie die vereinsinternen Top-Torschützen jeder Saison. Blau hinterlegte Spieler waren in der jeweiligen Saison Torschützenkönig.

Der Verein hat jede bedeutende nationale Trophäe gewonnen und war nie unterhalb der ersten beiden Ligen Englands. Insgesamt hat Chelsea fünf Ligameisterschaften in der First Division und deren Nachfolger, der Premier League, gewonnen, zudem siebenmal den FA Cup, fünfmal den League Cup, einmal die UEFA Champions League, einmal die UEFA Europa League und zweimal deren Vorgänger, den UEFA Cup. Der Verein hat auch mehrere kleine Trophäen gewonnen, darunter viermal den FA Community Shield, zweimal den Full Members Cup und einmal den UEFA Super Cup.

Tabelle

Literatur 
 Rick Glanvill: Chelsea FC: The Official Biography - The Definitive Story of the First 100 Years. Headline Publishing, London 2005, ISBN 0-7553-1465-4.
 Ron Hockings: 100 Years Of The Blues - A Statistical History Of Chelsea Football Club 1905-2006. London 2007.

Weblinks 
 Football Club History Database: Chelsea. In: fchd.info, abgerufen am 27. Mai 2018 (englisch).

Liste (Fußballdaten nach Verein)
!Saisonbilanzen